Gustaf Nyblæus kan syfta på:

 Gustaf Nyblæus (justitieråd) - Svenskt justitieråd, tecknare och akvarellist 
 Gustaf Nyblæus (1816–1902) – svensk militär, riksdagsman och gymnast
 Gustaf Nyblæus (1853–1928) – svensk militär
 Gustaf Nyblæus (1907–1988) – svensk militär